Laingsburg – miasto w USA, w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Laingsburg – miasto w Południowej Afryce, w prowincji Przylądkowej Zachodniej
 Laingsburg – gmina z siedzibą w ww. mieście